Kobiety
 Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet – turniej organizowany od 1994.
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce ręcznej kobiet – turniej organizowany od 1996 (do 2002 jako młodzieżowe mistrzostwa Europy).
 Otwarte mistrzostwa Europy U-18 w piłce ręcznej kobiet – turniej organizowany od 2006.
 Mistrzostwa Europy U-17 w piłce ręcznej kobiet – turniej organizowany od 1992 (do 2003 jako mistrzostwa Europy juniorek).

 Mężczyźni
 Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn – turniej organizowany od 1994.
 Mistrzostwa Europy U-20 w piłce ręcznej mężczyzn – turniej organizowany od 1996 (do 2002 jako młodzieżowe mistrzostwa Europy).
 Otwarte mistrzostwa Europy U-19 w piłce ręcznej mężczyzn – turniej organizowany od 2005.
 Mistrzostwa Europy U-18 w piłce ręcznej mężczyzn – turniej organizowany od 1992 (do 2003 jako mistrzostwa Europy juniorów).

 Zobacz też
 Mistrzostwa Europy w plażowej piłce ręcznej – turniej dla kobiet i mężczyzn organizowany od 2000.